PEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pelaneng (Lesotho)
 David Pel – tennista olandese